Die Players Championships 2012 waren 20 Ranglistenturniere im Dartsport. Sie wurden von der PDC zum insgesamt neunten Mal ausgetragen und waren relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der PDC-Pro-Tour-Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmte unter anderem das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die neunte Saison der Players Championships fand in sieben verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier in England, zwei in Irland und eine in Spanien.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 28. Januar 2012
Austragungsort:  Melia Hotel, Benidorm
Link:

Players Championship 2 
Datum: 29. Januar 2012
Austragungsort:  Melia Hotel, Benidorm
Link:

Players Championship 3 
Datum: 10. März 2012
Austragungsort:  Rivermead Centre, Reading
Link:

Players Championship 4 
Datum: 11. März 2012
Austragungsort:  Rivermead Centre, Reading
Link:

Players Championship 5 
Datum: 26. Mai 2012
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 27. Mai 2012
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 7 
Datum: 16. Juni 2012
Austragungsort:  Utilita Arena, Birmingham
Link:

Players Championship 8 
Datum: 17. Juni 2012
Austragungsort:  Utilita Arena, Birmingham
Link:

Players Championship 9 
Datum: 30. Juni 2012
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 10 
Datum: 1. Juli 2012
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 11 
Datum: 15. September 2012
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 12 
Datum: 16. September 2012
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 13 
Datum: 6. Oktober 2012
Austragungsort:  CityWest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 14 
Datum: 7. Oktober 2012
Austragungsort:  CityWest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 15 
Datum: 20. Oktober 2012
Austragungsort:  Gleneagle Hotel, Killarney
Link:

Players Championship 16 
Datum: 21. Oktober 2012
Austragungsort:  Gleneagle Hotel, Killarney
Link:

Players Championship 17 
Datum: 3. November 2012
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 18 
Datum: 4. November 2012
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 19 
Datum: 24. November 2012
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 20 
Datum: 25. November 2012
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2012 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Einzelnachweise 

2012
PDC Pro Tour 2012